Saint-Gratien  es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Valle del Oise, en el distrito de Sarcelles y cantón de Saint-Gratien.

Tiene una estación del RER C.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE

Saint Gratien